Конкиста Кампесина има више значења:

 Конкиста Кампесина (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Конкиста Кампесина (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Конкиста Кампесина (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику